Марк Пейсахович Гринблат (рожд. 1932) — советский и российский учёный-

Биография 

М.П. Гринблат родился 8 февраля 1932 года в Ленинграде,в еврейской нерелигиозной семье. Отец, Гринблат Пейсах Менделевич до Великой Отечественной войны работал фотокорреспондентом в периодических изданиях. Во время Великой Отечественной войны воевал в мотострелковых войсках, был тяжело ранен и награжден боевыми наградами. После ранения был комиссован в 1944 году. Мать, Иоффе Злата Файвишевна- домохозяйка. В 1950 году окончил 155 мужскую школу и поступил в Ленинградский Технологический институт на химический факультет.

Научная и производственная деятельность 

После окончания, с отличием,  Ленинградского Технологического института им. Ленсовета (кафедра химии и технологии синтетических биологически активных веществ) в 1955 году, был направлен на работу в город  Дзержинск  Горьковской области. На заводе, в цехе  по производству иприта, проработал в качестве начальника смены до 1958 года.

В том же году М.П.Гринблат  поступил в аспирантуру при Ленинградском Технологическом институте. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации, был принят по конкурсу на должность старшего научного сотрудника  ВНИИСКа (в настоящее время Научно- Исследовательский институт синтетического каучука). Во ВНИИСКе научную деятельность М.П.Гринблат начал с разработки синтеза фосфорсодержащих мономеров для каучуков.

Начиная с 1962 года, по рекомендации проф. А.Л.Клебанского, приступил к разработке такого перспективного, на тот момент, направления, как синтез и исследование свойств силоксановых и фторсодержащих мономеров и каучуков на их основе.

Результатом многолетней работы группы сотрудников под руководством  М.П.Гринблата  было создание на заводе синтетического каучука в городе Казань двух цехов по производству резиновых смесей и цеха по производству  герметиков на основе силоксановых каучуков.

Благодаря слаженной работе сотрудников ВНИИСКа и тесным творческим связям с другими предприятиями, сложная технология производства была успешно освоена, и результатом явилось получение высококачественных материалов.

Партнерами Ленинградского института являлись  Институт Кабельной промышленности( ВНИИКП) (научные сотрудники- к.т.н.А.Г.Григорян, к.т.н. Г.С.Козлова) г.Москва , Институт Резиновой промышленности (НИИРП) г.Москва (научный сотрудник-к.т.н. Ф.А.Галил-Оглы) и конструкторское бюро им.Яковлева (зам руководителя  Б.С.Прусаков). Отдельного внимания заслуживает коллектив лаборатории ВНИИСКа, который под руководством проф. М.П.Гринблата принимал участие в данных разработках -  П.Б.Кирошко, Н.Ф.Деминская, Е.Н.Виноградова,Н.В.Калашникова, В.Б. Дубчак,  И.А.Кац,  Н.М. Кузьминова  и многие другие. Кроме относительно крупнотоннажного производства  резиновых смесей на основе силоксановых каучуков следует упомянуть резиновые смеси, выпускаемые в относительно небольших объемах на базе Опытного завода ВНИИСК .

Так, по заданию О.К.Б. им.Яковлева была разработана силоксановая резиновая смесь, обладающая особым набором физико-механических показателей. Изделия из этой  смеси позволили использовать их в самолетостроении в системе спасения экипажа при катапультировании. Создание токопроводящих силоксановых резин позволяет  широко использовать  изделия из них в разных отраслях промышленности.

Особого внимания заслуживает деятельность профессора Гринблата на международном уровне. Благодаря его усилиям, создано производство силоксанового компаунда на заводе «BIAM» (Китай). Необходимо отметить сотрудничество профессора с  такими концернами, как «3М» (Миннеаполис ,США),Dow Corning ( Мидлэнд, США)  и многими другими фирмами.

Награды 
Медаль "За трудовую доблесть" За успешную работу  в составе группы исследователей по выполнению программы "Союз-Аполлон"

Медаль ВДНХ 1976 год, За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР.

Медаль ВДНХ 1977 год, За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР.

Семья 

Жена- Петрова Светлана Николаевна ( в браке с 1957 года)

Сыновья- Гринблат Б.М.(род.1958), Гринблат А.М.(род.1970)

М.П.Гринблат в настоящее время проживает с семьей в ФРГ.

Библиография 
Гринблат Марк Пейсахович опубликовал более 50 научных статей, на его имя зарегистрированы более 200 авторских свидетельств, 3 патента.Научные статьи М.П Гринблата публиковались на русском и английском языках.
 
 О.Н.Долгов, М.Г.Воронков, М.П.Гринблат - Кремнийорганические жидкие каучуки и материалы на их основе. Изд "Химия" Ленинградское отделение, 1975 год
 Н.И.Розова, М.П.Гринблат, Р.М.Асеева, В.О.Рейхсфельд - Влияние некоторых соединений азациклической структуры на сопротивление тепловому старению резин из силоксановых каучуков. Журнал "Каучук и резина"  № 9, с.20-22, 1978 год
 Т.И.Былинина, Н.М.Кузьменова, М.П.Гринблат, Л.С.Иванова,  - Исследование возможности корреляции параметров вулканизационной сетки и ненаполненных вулканизатов фторсилоксанового каучука со свойствами резин. Материалы Всесоюзной научно-технической конференции "Каучук 89, проблемы развития науки и производства", Воронеж 18-22 сентября 1989 год. "Реферативный журнал химии" № 109, 1991 год
 С. В. Соколов, Н.B. Веретенников, В. А. Губанов, М. П. Гринблат, Журнал ВХО им. Менделеева, 1991, т. 36, с. 113—116.
 В.Д.Лобков, И.Г.Колокольцева, Г.И.Сафьянц, М.П.Гринблат - "Тенденции развития потребления и состояние экологии производства силоксановых каучуков" - Производство и использование эластомеров. 1991 №1 с.24-27
 М.П.Гринблат,Н.И.Розова, И.А.Кац, Ю.В. Коханов -  Журнал "Каучук и резина" № 7 с.13-16, 1976 год
 М.П.Гринблат, Н.И.Розова, И.А.Кац, С.А Спиридонова -  Журнал "Каучук и резина" № 11 с.9-11, 1975 год
М.П. Гринблат, Патент "Композиция для нейтронной защиты на основе полидиметилсилоксана" https://patents.google.com/patent/RU2451704C1/ru